L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis du Maroc se déroule du  au  à Rabat, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. María Sákkari remporte le tournoi en simple, María José Martínez Sánchez et Sara Sorribes Tormo celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Tunisienne Ons Jabeur, de la Russe Veronika Kudermetova et de la Chinoise Zheng Saisai. Elles sont respectivement remplacées par Magda Linette, Ana Bogdan et Ivana Jorović.

Lauréates 
En simple, María Sákkari remporte son premier titre WTA en battant en finale Johanna Konta.

En double, María José Martínez Sánchez et Sara Sorribes Tormo remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Georgina García Pérez et Oksana Kalashnikova. Il s'agit de leur  et  titre dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (ATP 2019)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Maroc
Sport au Maroc en 2019
Tennis en avril 2019
Tennis en mai 2019